En Pologne, Józefin est le nom de : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Józefin, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Józefin, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Józefin, village de la gmina de Chełm
 Józefin, village de la gmina de Kamień
 Józefin, village de la gmina de Rejowiec Fabryczny
 Józefin, village de la gmina de Trzeszczany
 Józefin, village de la gmina de Urzędów
 Józefin, village de la gmina de Zakrzówek

dans la voïvodie de Podlachie
 Józefin, village du powiat de Białystok
 Józefin, village du powiat de Bielsk Podlaski

dans la voïvodie de Łódź
 Józefin, village de la gmina de Ujazd
 Józefin, village de la gmina de Żelechlinek

dans la voïvodie de Mazovie
 Józefin, village de la gmina de Halinów
 Józefin, village de la gmina de Jakubów
 Józefin, village de la gmina de Korczew
 Józefin, village de la gmina de Kotuń
 Józefin, village du powiat de Wołomin